Paraperithous är ett släkte av steklar som beskrevs av Haupt 1954. Paraperithous ingår i familjen brokparasitsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Brokparasitsteklar
Paraperithous